

Codici 
 JER – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Jersey, Jersey, Regno Unito

Linguistica 
Ъ o Jer duro – lettera dell'alfabeto cirillico
Ь o Jer molle – lettera dell'alfabeto cirillico